Банер има више значења:
 Округ Банер (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Банер (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Веб банер

Особе 
 Јохар Банер, шведски фелдмаршал